Michelazzi – cognome italiano
 Giovanni Michelazzi – architetto italiano
 Luigi Michelazzi – patologo italiano
 Luigi Michelazzi – militare italiano